Общи́на — многозначное слово, которое может соответствовать таким словам как коммуна и сообщество; совокупность представителей определённого вероисповедания, религиозного толка или национальности в стране, городе и тому подобное (религиозная, национальная община).
 
 Община — традиционная форма социальной организации.
 Родовая община (род) — исторически первая форма общественной организации людей.
 Сельская община (сельское общество) — низшая единица хозяйственного самоуправления крестьян в Российской империи после крестьянской реформы.
 Община — в ряде стран название местной административно-территориальной единицы, обычно 2, 3 или 4 уровней (синонимы — коммуна, муниципалитет, муниципальное образование), см. также Общины по странам.
 Политическая община () — в Австрии название местной административно-территориальной единицы 3 уровня (синонимы — коммуна, муниципалитет, муниципальное образование).
 Идейная община — целенаправленно созданное местное сообщество людей, задуманное для более тесного сотрудничества, чем другие сообщества.
 Религиозная община — сообщество людей определённой местности какого либо вероисповедания, религиозного толка, объединённых с целью совершения богослужений, молитв и обрядов.
 Национальная община — сообщество представителей отдельной национальности или по принципу этнической общности, созданное для сохранения языка, традиций и развития национальной культуры.
 Община — форма коллективной собственности крестьян на землю в Российской империи.
 «Община» — русский революционный журнал XIX века.

См. также 
 Община (Австрия), Община (Германия), Община (Финляндия)
 Общины Болгарии
 Общины Федерации Боснии и Герцеговины
 Общины Вьетнама
 Общины Исландии
 Общины Республики Македонии
 Общины Республики Сербской
 Общество
 Сообщество
 Диаспора

Примечания 

Община